Die DDR-Oberliga 1950/51 war die zweite Auflage der höchsten Spielklasse der DDR. Meister wurde die BSG Chemie Leipzig, die sich im Entscheidungsspiel um die Meisterschaft, das nach Punktgleichheit notwendig wurde, mit 2:0 gegen die BSG Turbine Erfurt durchsetzte. Die Saison begann am 3. September 1950 und endete am 6. Mai 1951.

Kurz vor ihrem Ende gab es eine wesentliche Neuerung: Ab dem 10. April 1951 durften der Torwart und ein Feldspieler ausgewechselt werden. In den meisten Ländern, so auch im Bereich des DFB, waren Auswechslungen in Punkt- und Pokalspielen noch bis gegen Ende der 1960er Jahre ausgeschlossen. In der DDR, die noch nicht Mitglied der FIFA war, hatte das Experiment auch in der folgenden Saison Bestand.

Vor der Saison 
Der Vorjahreszweite SG Dresden-Friedrichstadt wurde nach der Saison 1949/50 aufgelöst und an die BSG VVB Tabak Dresden angeschlossen. Diese sollte zunächst auch mit den ehemaligen Spielern der SG Dresden-Friedrichstadt in der Oberliga starten. Nachdem jedoch der Großteil der ehemaligen Mannschaft zu Hertha BSC beziehungsweise in die BRD abwanderte, wurde der vakante Oberligaplatz nach Entscheidungsspiel an den (zunächst) Absteiger ZSG Altenburg vergeben. Die SV Deutsche Volkspolizei Dresden kam zusätzlich in die Oberliga.

Nachdem Ost-Berlin zur Hauptstadt der DDR ernannt und in der West-Berliner Stadtliga das Vertragsspieler-System eingeführt wurde, reihte der Deutsche Sportausschuss (DS) die drei Ost-Berliner Mannschaften, die sich für die Stadtligasaison 1949/50 qualifiziert hatten (SG Union Oberschöneweide, VfB Pankow und SC Lichtenberg 47) zusätzlich in die DDR-Oberliga ein, die damit (inklusive VP Dresden) auf 18 Mannschaften aufgestockt wurde. Daraufhin verließen viele Spieler ihre Mannschaften, um bei West-Berliner Vereinen Vertragsspieler zu werden. Die erste Mannschaft von Union Oberschöneweide setzte sich nahezu komplett nach West-Berlin ab und gründete dort den SC Union 06 Berlin.

Namensänderungen 
Die im Jahr 1949 begonnene sogenannte „Umstellung auf Produktionsgrundlage“ und die damit verbundene Bildung von Betriebssportgemeinschaften (BSG) waren zum Beginn der Saison 1950/51 im Wesentlichen abgeschlossen. Trotzdem kam es zu weiteren Namenswechseln der Sportgemeinschaften.

Saisonverlauf 

Wie schon in der Vorsaison mündete der Kampf um die Meisterschaft in einem Finale: Da die beiden Konkurrenten Turbine Erfurt und Chemie Leipzig am Ende der Saison punktgleich waren, musste die Meisterschaft in einem Entscheidungsspiel ausgetragen werden. Dieses fand am 20. Mai vor 60.000 Zuschauern im  Chemnitzer Ernst-Thälmann-Stadion statt und wurde von Chemie mit 2:0 gewonnen. Zuvor lieferten sich Chemie und Turbine lange Zeit mit dem Vorjahresmeister Motor Zwickau einen Dreikampf um die Tabellenspitze.

Von den drei Aufsteigern der Vorsaison stieg nur Turbine Weimar wieder ab. Stahl Thale (Siebter) und die BSG Rotation Dresden (Zwölfter) platzierten sich im Mittelfeld der Tabelle. Ebenfalls sportlich abgestiegen waren auch alle drei Neulinge aus Ost-Berlin. Besonders der Tabellenletzte VfB Pankow stellte dabei diverse Negativrekorde auf. Zwei Siegen und drei Unentschieden standen 29 zum Teil deftige Niederlagen (einmal 0:9, dreimal 1:8 und zweimal 0:7) gegenüber. Die sportpolitische Führung wollte aber zwei Berliner Mannschaften in der Oberliga behalten. Daher übernahmen die BSG Motor Oberschöneweide sowie die BSG Einheit Pankow die jeweiligen Startplätze und Spieler der beiden Mannschaften.

Abschlusstabelle

Entscheidungsspiel 

|}

Kreuztabelle

Statistik

Die Meistermannschaft

Tore 
Es fielen 1.178 Tore, also 3,85 pro Spiel. Die torreichsten Spiele waren Rotation Babelsberg – Motor Dessau (5:5) am 17. Dezember 1950, Rotation Dresden – Motor Dessau (7:3) am 14. Januar 1951 und Lichtenberg 47 – Aktivist Brieske Ost 4:6 am 4. Februar 1951. Den höchsten Sieg erzielte Rotation Babelsberg mit 9:0 im Heimspiel am 9. September 1950 gegen den VfB Pankow. Torschützenkönig der Saison wurde mit 38 Treffern Johannes Schöne von der BSG Rotation Babelsberg. Dieser Trefferrekord wurde bis zum Ende der DDR-Oberliga nicht mehr gebrochen.

Zuschauer 
Insgesamt sahen 2.635.800 Zuschauer die 306 Oberligaspiele, im Durchschnitt 8.614 Zuschauer pro Spiel. Die meisten Besucher kamen zum Entscheidungsspiel um die Meisterschaft zwischen Chemie Leipzig und Turbine Erfurt am 20. Mai 1951 in Chemnitz: 60.000.

FDGB-Pokal 
Der FDGB-Pokal wurde in dieser Spielzeit aufgrund der Vorbereitungen für die 1951 in Ost-Berlin stattfindenden Weltfestspiele der Jugend und Studenten nicht ausgetragen.

Siehe auch 
 DDR-Fußball-Liga 1950/51

Weblinks 
 Daten zur Oberliga. rsssf.com
 Daten zur Oberliga. fussballdaten.de

Einzelnachweise 

1950/51
Fußballsaison 1950/51